Everett är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Adam Everett (född 1977), amerikansk basebollspelare
 Alexander Hill Everett (1792–1847), amerikansk diplomat
 Betty Everett (1939–2001), amerikansk sångerska
 Bill Everett (1917–1973), amerikansk serieskapare
 Brent Everett (född 1984), kanadensisk porrskådespelare
 Daniel Everett (född 1951), amerikansk språkvetare
 Danny Everett (född 1966), amerikansk friidrottare
 Deshazor Everett (född 1992), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Douglas Everett (1905–1996), kanadensisk ishockeyspelare
 Edward Everett (1794–1865), amerikansk politiker och diplomat, whig, utrikesminister, guvernör för Massachusetts
 Hugh Everett (1930–1982), amerikansk fysiker
 Jace Everett (född 1972), amerikansk countrysångare
 Mark Everett (född 1968), amerikansk friidrottare
 Mark Oliver Everett (född 1963), amerikansk musiker
 Morgan Everett, fiktiv gestalt i dataspel
 Rupert Everett (född 1959), brittisk skådespelare
 Terry Everett (född 1937), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Alabama

Engelska efternamn